Ами́с ( ами-дзоку; ) или ами (устаревшая транскрипция с японского языка), также панцах — наиболее многочисленная народность тайваньских аборигенов. Амис говорят на амисском языке. Они занимают территорию на восточном побережье острова и долину между центральными и прибрежными горами в уездах Хуалянь и Тайдун.

В 2000 году численность амис составляла 148,992 человек, это примерно 37,5 % всего аборигенного населения Тайваня Однако многие амис, прежде зарегистрированные как этнические китайцы, всё более заинтересованы в уточнении своего происхождения, стремятся к восстановлению традиционной культуры и языка, поэтому на конец 2020 года официально зарегистрированная в Министерстве внутренних дел численность амис составила уже 215 377 человек. Первоначально амис занимались рыболовством в Тихом океане, у амис господствовал матриархат. По традиционному укладу амис предпочитали жить большими деревнями с населением 500—1000 жителей. В настоящее время амис предпочитают жить в городах.

Самоназвание и идентификация 
Амис также называют себя «панцах», что означает «люди» или «наш народ». Название «амис», означающее «север», употребляется чаще.

По одной из теорий, так называли их племя пуюма, по отношению к которым амис живут на севере. По другой теории жители тайдунской долины так называли себя как пришедших с севера.

Генетически амис больше всего близки к филиппинцам.

В соответствии с Историей тайваньских аборигенов, амис делятся на пять групп:

 северные амис (долина вокруг города Хуалянь)
 центральные амис (к западу от прибрежных гор)
 прибрежные амис (к востоку от прибрежных гор)
 группа Фаланго (между Ченкуном и тайдунской равниной)
 Хэнчуньская группа (на хэнчуньском полуострове)

Данная классификация основана скорее на географических областях, чем на культурно-языковых отличиях.

Интересные факты 
В семье амис господствуют и распоряжаются деньгами женщины.

Знаменитая песня Return to Innocence музыкального проекта Enigma построена на амисских песнопениях. Первоначально исполнителями был фольклорный дуэт мужа и жены Дифан Дуана и Игай Дуана ( Kuo Ying-nan и  Kuo Hsiu-chu). Дифан Дуана и Игай Дуана подали иск по причине незаконного использования их песнопений.

Амис знамениты своим праздником урожая, который проводится с июля по сентябрь. Конкретная дата проведения праздника определяется старейшинами того или иного селения. Первыми праздник урожая проводят самые южные селения, расположенные в уезде Тайдун.

Тайваньский министр 13 октября 2021 года впервые сделал доклад на амисском языке в Законодательном Юане Китайской Республики.

Молодые амис с Тайваня проводят регулярные культурные обмены с маорийским племенем Нгати-Ману.

С 2013 года в селении Атолан уезда Тайдун проходит ежегодный Музыкальный фестиваль амис, на котором выступают разнообразные коллективы, исполняющие этническую музыку в традиционном исполнении или современной обработке. Основатель фестиваля — уроженец селения Атолан популярный певец Сумин (), автор и исполнитель песен на амисском и китайском языках.

Примечания

Ссылки и литература 
 Hsu et al., Taiwanese Aboriginal History: Amis, Taipei: 2001. ISBN 957-02-8013-1 and ISBN 957-02-8003-4. (кит.)
 Taiwanese government page on the Amis
 Amis Festivals
 Website dedicated to a documentary shot in the Amis village of Tafalong (Taiwan East Coast)
 Shamanic Healing among the Amis and Contemporary Christian Healing in the Spirit
 Официальный сайт Музыкального фестиваля амис

Аборигены Тайваня